Grupello ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriel Grupello (1644–1730), flämischer Bildhauer

Grupello steht für:

 Grupello Verlag, deutscher Buchverlag